Línea 503 puede referirse a:
 Línea 503 (Bahía Blanca), línea de colectivos del Partido de Bahía Blanca.
 Línea 503 (Pilar), línea de colectivos del partido de Pilar.
 Línea 503 (San Vicente), línea de colectivos del Partido de San Vicente que une San Vicente con Estación Alejandro Korn y Domselaar.
 Línea 503 (La Plata), más conocida como Línea Este, línea de colectivos urbana del Partido de La Plata.
 Línea 503 (Tandil), línea de colectivos pertenece al partido de Tandil.
 Línea 503 (Santiago de Chile), línea de transporte de Santiago de Chile.